L'élevage ovin dans les Pyrénées-Orientales est l'ensemble des activités visant à élever des moutons, en particulier pour la viande, le lait et la laine, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Cadre géographique

Histoire

Économie

Annexes

Bibliographie

Notes et références

Articles connexes
 Rouge du Roussillon
 Élevage dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage bovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage porcin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage équin dans les Pyrénées-Orientales

Ovins
Pyrénées-Orientales